

Краснознаменський — хутір, Волзький район, Марій Ел
 Краснознаменський — селище, Кур'їнський район, Алтайський край
 Краснознаменський — селище, Щолковський міський округ, Московська область